Dahab ist der Name von:

 Abd ar-Rahman Swar ad-Dahab (1934–2018), sudanesischer Staatspräsident
 Tarek Abu Al Dahab (* 1939), libanesischer Radrennfahrer
 Dahab (Rapper), deutscher Rapper

Dahab bezeichnet folgende Orte:

 Dahab, Stadt auf dem Sinai
 Oued ed Dahab-Lagouira, Verwaltungsregion des Territoriums Westsahara

Dahab bezeichnet folgende Gebäude:

 Masjid Al-Dahab, Moschee in Manila

Dahab ist das arabische Wort für Gold.